współczesna gmina:
 gmina Grabówka – planowana gmina wiejska (od 2016), powiat białostocki, woj. podlaskie

dawna gmina:
 gmina Grabówka – dawna gmina wiejska, powiat częstochowski, woj. kieleckie (II RP) (do 1939),  kieleckie (PRL) (1945-50), katowickie (1950-53), stalinogrodzkie (1953-54)